Березовка — река в России, протекает по территории Куземского сельского поселения Кемского района Республики Карелии. Длина реки — 25 км, площадь водосборного бассейна — 107 км².

Река берёт начало из болота без названия на высоте выше 59,2 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в восточном направлении по заболоченной местности.

Река в общей сложности имеет 22 малых притока суммарной длиной 46 км.

Впадает в Куземскую губу Белого моря.

В нижнем течении Березовка пересекает автодорогу местного значения  (««Р-21 „Кола“ — Поньгома через Кузему»), а также линию железной дороги Санкт-Петербург — Мурманск.

В устье Березовки располагается посёлок Кузема.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000712102000002391.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Реки, впадающие в Белое море на Карельском берегу
Реки Кемского района